Евролига 2020/2021 — 21-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 64-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

Так как предыдущий сезон был завершён досрочно из-за пандемии COVID-19, было принято решение не изменять состав участников турнира.

Формат 
В регулярном сезоне участвуют 18 команд из 10 стран, которые играют друг с другом по круговой системе. После 34 матчей регулярного сезона восемь лучших команд проходят в четвертьфинал, проводящийся в сериях до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, где разыгрывают титул победителя Евролиги.

Распределение

Команды
Метки в скобках показывают, как каждая команда квалифицировалась на место своего стартового раунда:
EL: Выступали в прерванном сезоне 2019/20

Арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Четвертьфинал 

Команда 1 провела на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 провела на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Финал четырёх Евролиги 2021 проходит с 28 по 30 мая в Кёльне, Германия на стадионе Ланксесс-Арена. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, турнир пройдёт без зрителей на трибунах.

Награды

MVP регулярного сезона 
  Василие Мицич ( Анадолу Эфес)

Сборная всех звёзд

MVP финала четырёх 
  Василие Мицич ( Анадолу Эфес)

Лучший оборонительный игрок 
  Валтер Тавариш ( Реал Мадрид)

Приз имени Альфонсо Форда 
  Алексей Швед ( Химки)

Восходящая звезда 
  Усман Гаруба ( Реал Мадрид)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Четвертьфинал

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Другие показатели

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2020/2021